Fides o Fede – divinità romana
Fides – variante del nome proprio di persona femminile Fede
37 Fides – asteroide della fascia principale
Agenzia Fides – agenzia stampa della Città del Vaticano